Стефан Чолаков може да се отнася за:

 Стефан Чолаков, български офицер, участник в Сръбско-българската война;
 Стефан Чолаков, български актьор
 Марин Чолаков (1877 – ?), български революционер от ВМОРО с псевдоним Стефан Чолаков